Мадлен од Француске (фр. Madeleine de France) је била прва супруга шкотског краља Џејмса V.

Рођена је као пето дете Франсое I и Клаудије од Француске. Удала се 1. јануара 1527, за шкотског владара Џејмса V. Умрла је 7. јула, исте године.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1520.
Умрли 1537.
Династија Валоа
Династија Стјуарт
Шкотски монарси